Regnér är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Regnér
 Benny Regnér
 Elis G. Regnér
 Gustaf Regnér
 Håkan Regnér
 John Regnér
 Lars Regnér
 Patrick Regnér
 Toni Regnér
 Åsa Regnér

Svenska efternamn